Брайан Майкл Стэнн (; род. 24 сентября 1980, Токио, Япония) — американский морской пехотинец и боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC. Бывший чемпион WEC в полутяжёлом весе. Кавалер ордена «Серебряная звезда» за мужество и героизм, проявленные во время боевой операции в Ираке.

Личная жизнь 

Брайан и его жена Тересса имеют дочь по имени Александра. В настоящее время проживают в Джонс Крик (). Вторая дочь пары — ДеАнна — родилась 30 ноября 2009 года.

Осенью 2010-го Стэнн опубликовал свою биографию под названием «Бойцовское сердце».

Достижения

Смешанные единоборства 

 World Extreme Cagefighting
 Чемпион WEC в полутяжёлом весе (один раз)
 Ultimate Fighting Championship
 «Лучший бой вечера» (дважды)

Военные награды 

 Орден «Серебряная звезда»

Статистика боёв в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|12-6
| Вандерлей Силва
|Нокаутом (удары)
|UFC on Fuel TV 8: Сильва - Стэнн
|3 марта 2013
|align=center|2
|align=center|4:08
|Сайтама, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|12-5
| Майкл Биспинг
|Решением (единогласным)
|UFC 152: Джонс - Белфорт
|22 сентября 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Торонто, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
| Алессио Сакара
|Нокаутом (удары)
|UFC on Fuel TV 2: Густафссон - Сильва
|14 апреля 2012
|align=center|1
|align=center|2:26
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4
| Чейл Соннен
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|UFC 136: Эдгар - Мэйнард 3
|8 октября 2011
|align=center|2
|align=center|3:51
|Хьюстон, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Жоржи Сантиагу
|Техническим нокаутом (удары)
|UFC 130: Рампейдж - Хэмилл
|28 мая 2011
|align=center|2
|align=center|4:29
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Крис Лебен
|Техническим нокаутом (удар коленом и добивание)
|UFC 125 - Resolution
|1 января 2011
|align=center|1
|align=center|3:37
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Майк Мэссенцио
|Сабмишном (удушение треугольником)
|UFC Live 2: Джонс - Матюшенко
|1 августа 2010
|align=center|3
|align=center|3:10
|Сан-Диего, США
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
| Фил Дэвис
|Решением (единогласным)
|UFC 109 - Relentless
|6 февраля 2010
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Родни Уоллес
|Решением (единогласным)
|UFC - The Ultimate Fighter 10 Finale
|5 декабря 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Стив Кэнтвелл
|Решением (единогласным)
|UFC - Fight Night 19
|16 сентября 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оклахома-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|6-2
| Кшиштоф Сошински
|Сабмишном (кимура)
|UFC 97 - Redemption
|18 апреля 2009
|align=center|1
|align=center|3:53
|Монреаль, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Стив Кэнтвелл
|Техническим нокаутом (удары)
|WEC 35 - World Extreme Cagefighting 35
|3 августа 2008
|align=center|2
|align=center|4:01
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Даг Маршалл
|Нокаутом (удары)
|WEC 33 - Back To Vegas
|26 марта 2008
|align=center|1
|align=center|1:35
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Иеремия Биллингтон
|Техническим нокаутом (удары)
|WEC 30: Лас-Вегас
|5 сентября 2007
|align=center|1
|align=center|3:07
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Крэйг Зеллнер
|Техническим нокаутом (удары)
|WEC 28 - WrekCage
|3 июня 2007
|align=center|1
|align=center|4:57
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Стив Кэнтвелл
|Техническим нокаутом (удары)
|WEC 26: Лас-Вегас
|24 марта 2007
|align=center|1
|align=center|0:41
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Мигель Косио
|Техническим нокаутом (удары)
|WEC 21 - Tapout
|15 июня 2006
|align=center|1
|align=center|0:16
|Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Аарон Старк
|Техническим нокаутом (удары)
|SF 14 - Resolution
|6 января 2006
|align=center|1
|align=center|3:14
|Портленд, США
|

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы WEC